Manchote peut faire référence à :
 une manchote, femelle du manchot ;
 une manchote, femme privée d'une main ou d'un bras.